Rastr může být:

 motyka nebo hřeben (z latinského rastrum)
 linkovaný nebo čtverečkovaný papír s předtištěnými sloupci či kolonkami
 rastr (polygrafie) – reprodukční síťka k rozdělení tiskové předlohy na jednotlivé tiskové body
 rastr (film) – uspořádaná soustava čar, otvorů, vrypů, plošek a jiných útvarů – síť, síťka, mřížka
 rastr (technika) – základní struktura televizního obrazu
 rastr (kartografie) – způsob vyjádření tematického obsahu v mapě
 rastrová grafika – grafika vycházející z mřížky